Příjmení Fokt má více nositelů:

 Michael Fokt (* 1975), český fotograf, novinář, publicista a překladatel
 Miroslav Fokt (* 1944), český fotograf